Ринкон Чико има више значења:

 Ринкон Чико (Омитлан де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ринкон Чико (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ринкон Чико (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику